Титул захищали Ніколь Меліхар та Демі Схюрс, але Схюрс вирішила цього року не грати. Меліхар утворила пару з Вівіан Гайзен, але вони програли в півфіналі парі Алекса Гуарачі / Дезіре Кравчик.

Гуарачі та Кравчик і виграли турнір, здолавши в фіналі пару Макото Ніномія / Ян Чжаосюань з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Тур WTA 2021
2021 Internationaux de Strasbourg – Doubles